Alloclusia är ett släkte av tvåvingar. Alloclusia ingår i familjen träflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Träflugor
Alloclusia